Kettering kan have flere betydninger:

 Kettering, Northamptonshire, England
 Kettering (distrikt)
 Kettering (Maryland), USA
 Kettering (Ohio), USA